Andrej Andrejevitsj Sobolev (1989) - Russische snowboarder
 Aleksej Aleksandrovitsj Sobolev (1991) - Russische snowboarder
 Sergej Lvovitsj Sobolev (1908-1989) - Russische wiskundige

 Zie ook
 Soboleva